Municipio de Otto puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Otto (condado de Kankakee, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kankakee.
 Municipio de Otto (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oceana.
 Municipio de Otto (condado de Otter Tail, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Otter Tail.
 Municipio de Otto (condado de McKean, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de McKean.